Antônio Gastão z Orléans-Braganzy (Antônio Gastão Luiz Filipe Francisco de Assis Maria Miguel Rafael Gabriel Gonzaga; 9. srpna 1881, Paříž – 29. listopadu 1918, Londýn) byl brazilský princ, který během první světové války sloužil v armádě Britského impéria.

Život 
Antônio se narodil v Paříži jako třetí a poslední syn císařské princezny Isabely Brazilské a jejího manžela Gastona Orleánského, hraběte z Eu. Jeho otec byl vnukem posledního francouzského krále Ludvíka Filipa a matka nejstarší dcerou a dědičkou brazilského císaře Petra II. Antônio byl pokřtěn 27. srpna 1881 jako Antônio Gastão Luiz Filipe Francisco de Assis Maria Miguel Rafael Gabriel Gonzaga; jeho rodina mu láskyplně říkala "Totó".

Poté, co byl jeho dědeček sesazen při vojenském puči v Brazílii, byl spolu s rodinou poslán do exilu v Evropě. Jako dítě byl chronicky nemocný bronchitidou. Vzdělával se v Paříži a v Tereziánské vojenské akademii ve Vídeňském Novém Městě v Rakousku. Po absolutoriu působil v letech 1908 až 1914 jako husarský poručík v rakousko-uherské armádě.

Když vypukla první světová válka, zabránil Antôniovi vstoupit do francouzských ozbrojených sil zákon, který zakazoval členům sesazené francouzské královské rodiny sloužit v armádě. Místo toho se stal poručíkem u Královských kanadských dragounů, kde sloužil jako příslušník zpravodajské služby u Royal Flying Corps. V roce 1916 byl povýšen na kapitána a v roce 1917 byl oceněn Vojenským křížem. Od února 1917 do května 1918 byl pobočníkem velitele kanadské jízdní brigády brigádního generála Seelyho, poté byl v červenci přidělen ke službě u War Office.

Antônio zemřel 29. listopadu 1918 Edmontonu v Londýně na následky zranění při leteckém neštěstí krátce po konci války. Bylo mu 37 let. Pohřben byl v královské kapli Dreux ve Francii.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Orléans-Braganza
Portugalští šlechtici
Britští důstojníci
Rakousko-uherští válečníci
Nositelé Vojenského kříže
Nositelé Řádu vycházejícího slunce
Nositelé Řádu růže
Rytíři Řádu čestné legie
Narození v roce 1881
Narození 9. srpna
Narození v Paříži
Úmrtí v roce 1918
Úmrtí 29. listopadu
Úmrtí v Edmontonu
Pohřbení v Královské kapli v Dreux
Muži